Södra kyrkogården kan avse:
Södra kyrkogården, Nacka
Södra kyrkogården, Norrköping
Södra kyrkogården, Varberg
Södra kyrkogården, Kalmar
Södra kyrkogården, Nora Bergsslagsförsamling
Södra kyrkogården, Strängnäs